Prvu odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2001./02. je osvojila ekipa Mladost Pompea iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Konačni poredak 
 Mladost Pompea - Zagreb
 Split 1700 - Split
 Kaštela Dalmacijacement RMC - Kaštel Stari
 Rijeka - Rijeka
 Osijek - Osijek
 Pula - Istarska banka - Pula
 Azena - Osnovna škola Eugen Kumičić - Velika Gorica
 Vukovar - Vukovar
 Vibrobeton - Vinkovci
 Drenova - Rijeka
 Viadukt - Zagreb
 Sušak - Rijeka

Unutarnje poveznice 
 Druga liga 2001./02.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.
  

 

2001-02